Glendon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Glendon (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Glendon (ort i USA), Pennsylvania, Northampton County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar